Onderdistrict in Indonesië
 Widodaren (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Widodaren (Petarukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Widodaren (Widodaren), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java